Il doppio del torneo di tennis BH Tennis Open International Cup 2000, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Daniel Melo e Alexandre Simoni che hanno battuto in finale Jamie Delgado e Martin Lee 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 Daniel Melo /  Alexandre Simoni (Campioni)
 Dejan Petrović /  Nir Welgreen (semifinali)

 Giorgio Galimberti /  Mark Nielsen (quarti di finale)
 André Sá /  Nenad Zimonjić (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

BH Tennis Open International Cup 2000